Rybaxis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Félicien Henry Caignart de Saulcy 1876. Rybaxis ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Rybaxis